Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of California 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Andrea Jaeger che ha battuto in finale Virginia Wade 6–3, 6–1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (primo turno)
 Andrea Jaeger (campionessa)
 Wendy Turnbull (semifinali)
 Barbara Jordan (primo turno)

 Virginia Wade (finale)
 Mima Jaušovec (quarti di finale)
 Sue Barker (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of California 1981